Па́вел Карава́ев: Караваев, Павел Алексеевич (род. 1988) — российский легкоатлет.
 Караваев, Павел Титович (1909—1992) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.